Stanisław Misztal − polski geograf
 Stanisław Misztal − polski lekarz, polityk
 Stanisław Misztal − polski farmakolog (ur. 1927, zm. 2002)